Excalibur Almaz — частная космическая компания, которая планирует предоставлять услуги орбитального космического туризма и создать испытательные стенды для проведения экспериментов в условиях микрогравитации на орбите. Компания создана в 2005 году. Компания надеялась начать полеты в 2012 и с 2013 рассчитывала предложить своим клиентам недельное путешествие на космическую станцию, собранную из советских модулей.

История 
В июне 2012 года компания провела презентацию в Британским Королевским обществом аэронавтики и объявила, что уже в 2015 году планирует начать туристические космические полеты с облётом вокруг Луны.

В марте 2016 года было объявлено о планах переоборудовать оборудование в образовательную экспозицию из-за нехватки средств.

Компания 
Excalibur Almaz основана в Дуглас, остров Мэн, с офисами в Хьюстоне и Москве. Компания владеет своим кораблем, но заключает контракты по предоставлению экспертных услуг, включая работы по модернизации, запуска, контроля и восстановления. Основатели компании: генеральный директор и эксперт по космическому праву Артур М. Дула и ветеран коммерциализации космоса Бакнер Хайтауер. Главный инженер операций корабля Лерой Чиао — астронавт NASA и командир МКС.

Сферы деятельности компании 
 Разработка и производство систем корабля.
 Разработка и производство систем ракеты-носителя.
 Запуск пилотируемых орбитальных космических аппаратов и космических станций.
 Аэрокосмический, экспортный контроль и права интеллектуальной собственности.
 Международная торговля и экономика.
 Корпоративные операции и большое управление проектами.
 Международная коммерциализация и продажи.
 Корпоративные финансы и большое стратегическое бизнес-планирование.
 Производство и оборудование современных материалов для аэрокосмической отрасли.

См. также 
 Транспортный корабль снабжения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании.

Ракетно-космические компании США
Космический туризм